Mais steht für:
 Mais, eine Getreidepflanze
 Mais (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Mais (Ganges), in der Antike ein Nebenfluss des Ganges
 Mais Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller

Orte:
 Mais (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Mais (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mais (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Mais (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mais (Gemeinde Gaming), Ortsteil von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Mais (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Mais (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Mais (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Mais (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mais (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Mais (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mais (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mais (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Mais als Obermais und Untermais, Ortsteile der Stadt Meran, Provinz Südtirol, Italien

Personen:
 Alan Mais, Baron Mais (1911–1993), britischer Politiker
 Alfons Mais (* 1962), deutscher Generalleutnant
 Edgar Mais (* 1926), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Politiker (SPD)
 Georg Mais (* 1958), deutscher Dirigent
 Roger Mais (1905–1955), jamaikanischer Schriftsteller, Dichter und Journalist

MAIS steht als Abkürzung für:
 Master of Advanced International Studies, postgradualer Titel
 Maximal Abbreviated Injury Scale, siehe Abbreviated Injury Scale #Maximaler AIS (MAIS)
 Mild Androgen Insensitivity Syndrome, siehe Androgenresistenz

Siehe auch:
 Maiß
 Mays
 Meis
 Meys

Abkürzung